Андрей Белоусов:
 Белоусов, Андрей Владимирович (род. 1972) — советский и украинский футболист.
Белоусов, Андрей Леонидович (род. 1976) — украинский государственный деятель.
 Белоусов, Андрей Минович (1906—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 Белоусов, Андрей Рэмович (род. 1959) — министр экономического развития Российской Федерации.<noinclude>
 Белоусов, Андрей (род. 1961) — израильский хоккеист.